

Geografia
 Carrasco Bonito – comune del Brasile
 Provincia di Carrasco – provincia della Bolivia

Persone 
 Ana Carrasco – pilota motociclistica spagnola
 Arturo Torres Carrasco – calciatore e allenatore cileno
 Bryan Carrasco – calciatore cileno
 Carlos Carrasco – giocatore di baseball venezuelano
 Eduardo Carrasco – musicista, poeta, scrittore e filosofo cileno
 Francisco Antonio García Carrasco – soldato spagnolo e Governatore Reale del Cile
 Francisco José Carrasco – calciatore e allenatore spagnolo
 Hernán Carrasco Vivanco – allenatore di calcio cileno
 Ignacio Carrasco de Paula – vescovo spagnolo
 Juan Carrasco – militare, esploratore e navigatore spagnolo
 Juan Ignacio Carrasco – tennista spagnolo
 Juan Ramón Carrasco – calciatore e allenatore uruguaiano
 Jorge Carrasco – calciatore cileno (1961-)
 Jorge Carrasco – calciatore cileno (1982-)
 José Luis Carrasco – ciclista su strada spagnolo
 Luis Carrasco – cestista cileno
 Manuel Carrasco – calciatore spagnolo
 Nicolás Rodríguez Carrasco – generale e politico messicano
 Rafael Carrasco – astronomo spagnolo
 Raimon Carrasco – imprenditore spagnolo
 Servando Carrasco – calciatore statunitense
 Yannick Ferreira Carrasco – calciatore belga

Altro
 Aeroporto Internazionale Carrasco – aeroporto di Montevideo
 4171 Carrasco – asteroide della fascia principale
 Hotel Carrasco – storico albergo e casinò di Montevideo in Uruguay